Dommanget ist der Familienname folgender Personen: 

 Ghislaine Dommanget (1900–1991), französische Schauspielerin 
 Jean-Baptiste Dommanget (1769–1848), französischer General der Kavallerie 

Dommanget steht außerdem für:

 (3450) Dommanget, einen Asteroiden, benannt nach Jean Dommanget, belgischer Astronom